Frans van Hasselt (journalist), een Nederlands journalist en schrijver
 Johan Barthold Frans van Hasselt, een verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog